Rubén Fernández Andújar (Murcia, 1 maart 1991) is een Spaans wielrenner die sinds 2021 rijdt voor Cofidis.

In 2013 won hij een etappe en het eindklassement in de Ronde van de Toekomst.

Palmares

Overwinningen 

2014
4e etappe Ronde van de Toekomst
Eindklassement Ronde van de Toekomst

Resultaten in voornaamste wedstrijden 

|
|}

Resultaten in kleinere rondes

Ploegen 
 2013 –  Caja Rural-Seguros RGA
 2014 –  Caja Rural-Seguros RGA
 2015 –  Movistar Team
 2016 –  Movistar Team
 2017 –  Movistar Team
 2018 –  Movistar Team
 2019 –  Movistar Team
 2020 –  Fundación-Orbea
 2021 –  Cofidis
 2022 –  Cofidis
 2023 –  Cofidis

Spaans wielrenner